Elenchos, metodo della logica formale utilizzato nelle argomentazioni della filosofia greca
Elenchos, uno dei nomi con cui è conosciuta l'opera di Ippolito di Roma, intitolata anche Philosophumena, o Refutazione di tutte le eresie